Ду́шан Ми́чич (; 29 ноября 1984 года, Нови-Сад, Югославия) — сербский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начинал карьеру в 2003 году в составе клуба «Младеновац». Большую часть своей карьеры провёл в клубах Сербии и стран входивших в Югославию. Наиболее стабильно играл за «Рудар» из Плевли и «Грбаль». В 2015 году сыграл один матч за бельгийский «Льерс». С января 2017 года в «Бунёдкоре». Двукратный обладатель кубка Черногории.

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerway.com

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Младеновац»
Игроки ФК «Инджия»
Игроки ФК «ЧСК Пивара»
Игроки ФК «Пролетер» Нови-Сад
Игроки ФК «Рудар» Плевля
Игроки ФК «Грбаль»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Бунёдкор»